Huszár Imre (1804–1864) gazdatiszt
 Huszár Imre (1812–1883) megyei főorvos
 Huszár Imre (1838–1916) író, újságíró, műfordító, országgyűlési képviselő
 Huszár Imre (1899–1985) szobrász